Могила — місце на кладовищі, у крематорії, колумбарії або в іншій будівлі чи споруді, призначеній для організації поховання померлих, де похована труна з тілом померлого чи урна з прахом
 Могила, також Курган — різновид поховальних пам'ятників, у формі земляного насипу над поховальною ямою.

Прізвище 
 Могила Андрій (Мигула) (?—1689) — український військовий, політичний і державний діяч. Гетьман Війська Запорозького.
 Могила Петро (1596—1647) — український політичний, церковний і освітній діяч.
 Могила Семен Андрійович (1897—1924) — український розвідник та підпільник, старшина Армії УНР.

Населені пункти 
 Могила (община) () — община в Північній Македонії.
 Могила (село) () — село в Північній Македонії, адмінцентр общини.

Інше 
 Могила — ботанічний заказник у Бережанському районі Тернопільської області
 Могила — ботанічний заказник у Городенківському районі Івано-Франківської області
 Степова ділянка «Могила» — ботанічна пам'ятка природи в Лановецькому районі Тернопільської області.

Українські прізвища